Ruta 11 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 11
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 11 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 11 (Chile)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 11 (Paraguay)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 11 (Uruguay)